Die Davidoff Swiss Indoors Basel 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 26. bis 31. Oktober 2005 in Basel stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Lyon der Grand Prix de Tennis de Lyon und in St. Petersburg die St. Petersburg Open gespielt welche genau wie die Davidoff Swiss Indoors Basel zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Jiří Novák, der in diesem Jahr bereits im Achtelfinal ausschied. Im Final gewann Fernando González gegen den Qualifikanten Marcos Baghdatis aus Zypern in vier Sätzen. Für González war es im laufenden Jahr bereits der dritte Turniersieg sowie sein siebter Sieg insgesamt auf der ATP World Tour. Im Doppel waren die Brüder Bob und Mike Bryan die Titelverteidiger, sie schieden jedoch im Halbfinal gegen Agustín Calleri und Fernando González aus, welche wiederum das Turnier gewinnen konnten. Im Final besiegten sie das Duo Stephen Huss und Wesley Moodie in zwei Sätzen mit 7:5 und 7:5.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 829'000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 850'250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 28 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 26 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Website (PDF; 25 kB)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Münchenstein